Oeirense – abitanti di Oeiras (Brasile)
Oeirense – abitanti di Oeiras do Pará